Il singolare del torneo di tennis Madrid Tennis Grand Prix 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jordi Arrese che ha battuto in finale Marcelo Filippini 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez (primo turno)
 Sergi Bruguera (secondo turno)
 Andrés Gómez (secondo turno, ritiro)
 Karel Nováček (semifinali)

 Marcelo Filippini (finale)
 Franco Davín (quarti di finale)
 Jordi Arrese (campione)
 Luiz Mattar (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Madrid Tennis Grand Prix 1991
ATP Tour 1991